Weltenbrand bezeichnet:
 Weltenbrand, ein Begriff aus der nordisch-germanischen Mythologie 
 die Band WeltenBrand
 die dreiteilige ZDF-Sendung Weltenbrand (ZDF) aus nachkolorierten Filmaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg

Weltbrand bezeichnet:
 den ersten Teil des zweiteiligen Stummfilms „Christian Wahnschaffe“, siehe Weltbrand (1920)
 einen Historienfilm aus dem Jahr 1931, siehe 1914, die letzten Tage vor dem Weltbrand